Artur Kotenko (Tallinn, 20 de Agosto de 1981) é um futebolista estoniano que atua como goleiro. Atualmente, joga pelo Sandnes Ulf, da Noruega.

Futebolistas da Estônia
Naturais de Tallinn
Jogadores da Seleção Estoniana de Futebol